Лиси — многозначный термин.

 Лиси, Энтони Гаррет — американский физик-теоретик.
 Лиси (озеро) — озеро в Грузии.
 Лиси — деревня на Кипре.
 Лиси — Синоним личи